Tranchant peut désigner :

Patronyme 

 Louis Tranchant (1882-1955), général français ;
 Charles Tranchant (1826-1913), homme d'affaires et homme politique français ;
 Georges Tranchant (1929-2020), homme politique et homme d'affaires français ;
 Guillaume Tranchant (1980-), rappeur et comédien français ;
 Jean Mathieu Tranchant (1904-1972), auteur-compositeur-interprète français ;
 Jean Tranchant (1904-1972), auteur-compositeur-interprète, affichiste et peintre français ;
 Maurice Tranchant de Lunel (1869-1944), architecte et écrivain français ;
 Pascale Jeuland-Tranchant (1987-), cycliste française ;
 Philippe Tranchant (1956-), footballeur puis entraîneur français ;

Divers 

 Groupe Tranchant est un groupe français de casinos fondé par Georges Tranchant ;
 Patrouille Tranchant, patrouille acrobatique française civile ;
 Tombeau tranchant, monument aux morts soviétique.

Titres 

 Tranchant d'acier, roman de fantasy écrit par l'auteure australienne Sara Douglass et paru en 1995 ;
 À double tranchant, film américain réalisé par Richard Marquand, sorti en 1985 ;
 à double tranchant, expression française.
Patronyme français